Bebedero puede hacer referencia a:

Bebedero, grifo o canilla pública para beber agua en plazas y parques.
Bebedero, recipiente para dar de beber a los animales.